David Sánchez (ninotaire)
 David Sánchez Muñoz, tennista espanyol.
 David Sánchez Parrilla, futbolista català.
 David Sánchez Rodríguez, futbolista andalús.
 David Sánchez (motociclista), motociclista anoienc